La Universiada de 1999 fue la XX edición de las Universiadas. Se llevaron a cabo en la ciudad de Palma de Mallorca, España del 3 al 13 de julio de 1999.

Modalidades 
Las modalidades deportivas que se disputaron en las Universiadas de 1999 fueron:

Medallero 
</noinclude>

Enlaces externos 
 Jornadas Olímpicas
 Medallero Universiada '99

1999
Deporte en España en 1999
Eventos deportivos celebrados en Palma de Mallorca
Historia de las Islas Baleares
Competiciones deportivas mundiales celebradas en España
Eventos multideportivos en 1999